Кожанка — Київська область, Фастівський район
 Кожанка — Вінницька область, Оратівський район
 Кожанка — залізнична станція Південно-Західної залізниці